Toscano – abitante della Toscana
Toscano – insieme delle parlate della Toscana
Toscano – nome commerciale di un tipo di sigaro prodotto in Italia

Persone 
Alberto Toscano – giornalista e saggista italiano
Antonio Toscano – protagonista della rivoluzione napoletana del 1799
Antonino Toscano – ammiraglio di divisione e insegnante italiano
Bruno Toscano – storico dell'arte, pittore e docente italiano
Domenico Toscano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Edoardo Toscano – criminale italiano
Ettore Toscano – attore, regista e poeta italiano
Gaetano Toscano – politico italiano
Joan Carles Toscano – calciatore andorrano
Juan Toscano – cestista messicano
Laura Toscano – sceneggiatrice e scrittrice italiana
Marcelo Toscano – calciatore brasiliano
Marina Toscano Aggio – ex calciatrice brasiliana naturalizzata italiana
Mario Toscano – diplomatico e storico italiano
Roberto Toscano –  diplomatico e scrittore italiano
Salvatore Toscano detto Turi Toscano – politico italiano
Salvo Toscano – scrittore e giornalista italiano

Altro 
Toscano o lingua toscana – sinonimo di lingua italiana
Toscano – famiglia protagonista del romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga
Toscano – tipo di olio
Gruppo Toscano – gruppo di architetti che firmò il progetto e la realizzazione della stazione di Santa Maria Novella a Firenze
Palazzo del Toscano – edificio storico di Catania
Toscana o Toscano, vino prodotto in Toscana.

Pagine correlate 
 Tosco
 Toschi
 Toscani